Lega Pro Prima Divisione, de derde voetbaldivisie in Italië, voorheen bekend als Serie C1
 Citroën C1, een automodel
 C-One, een computer
 Type C1-schip, een klein type Amerikaans vrachtschip
 C1, een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader